Le Triangle azur est un réseau universitaire fondé en 2002 regroupant l'université de Genève, l'université de Lausanne et l'université de Neuchâtel. 

Son but est de coordonner les activités académiques, notamment l’enseignement, de soutenir des projets communs et de partager les expériences en matière de gouvernance des universités membres.

Liens externes 
 
 Avis d'experts, la RTS et les universités de Suisse romande.

Enseignement supérieur en Suisse
Réseau universitaire